La route départementale 34, ou RD 34, ou D34, est située :
 dans le département du Finistère, elle relie Quimper à Bénodet.
 dans le département de la Mayenne, elle relie Couterne à la RN 12 à Saint-Fraimbault-de-Prières, reprenant l'ancienne RN 816, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie Neauphle-le-Vieux aux Essarts-le-Roi
 dans le département de la Haute-Vienne, elle relie Séreilhac à la limite de la Charente

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes de la Mayenne
 Routes des Yvelines
 Routes de la Haute-Vienne

034